Miejscowości w Portoryko:
 Guánica – miejscowość w gminie Guánica
Gminy w Portoryko:
 gmina Guánica (ang. Guánica Municipio) w Portoryko